Groß Blumenau ist ein deutscher Name für Orte, die in Russland bzw. Polen liegen:
 Groß Blumenau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Kremnjowo, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Groß Blumenau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen: Kwiatuszki Wielkie, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Blumenau, Kreis Kreuzburg, Schlesien: Świniary Wielkie, Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, Polen

Siehe auch:
 Blumenau (Begriffsklärung)
 Klein Blumenau